Аверс () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.

Входит в состав округа Хинтеррайн. Население составляет 169 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 3681.

Ссылки 
 Официальная страница